Вейккаусліга 2019 — 89-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вшосте здобув КуПС.

Клуби

Регулярний сезон

Турнірна таблиця

Результати першого раунду

Результати другого раунду

Лідери чемпіонату

Плей-оф за потрапляння у Лігу Європи

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2019

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2019

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0"|30 жовтня/3 листопада 2019

|}

Плей-оф за право брати участь у Вейккауслізі у наступному сезоні 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0"|24/27 жовтня 2019

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2019
Фінляндія
2019 у Фінляндії